Athavale ist der Name von:

 Pandurang Shastri Athavale (1920–2003), indischer Philosoph und Sozialreformer
 Shantaram Athavale (1910–1975), indischer Liedtexter, Filmregisseur und Autor